Germania
 Gröbern – frazione del comune di Muldestausee, Sassonia-Anhalt
 Gröbern – frazione del comune di Niederau, Sassonia